podciąganie (ang. bend)
 Bend – miasto w stanie Oregon
 Bend – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia